Секст Юлий (Sextus Iulius) е име на:

 Секст Юлий Юл, консулски военен трибун 424 пр.н.е.
 Секст Юлий Цезар, няколко политици
 Секст Юлий Фронтин, писател, суфектконсул 73 г., консул 98 г.
 Секст Юлий Спарс, суфектконсул 88 г.
 Секст Юлий Север, суфектконсул 127 г., управител на Долна Мизия 128-131 г.
 Секст Юлий Майор, управител на провинция Долна Мизия 134 г.
 Секст Юлий Африкан (160—240), гръцки хтистиянски писател
 Секст Юлий Сатурнин, римски узурпатор 281 г.

Юлии